En Pologne, Nowosiółki peut désigner :

dans la voïvodie de Lublin
 Nowosiółki, village du powiat de Chełm
 Nowosiółki, village du powiat de Hrubieszów 
 Nowosiółki, village du powiat de Tomaszów Lubelski 
 Nowosiółki, village de la gmina de Sławatycze 
 Nowosiółki, village de la gmina de Zalesie 

dans la voïvodie de Podlachie
 Nowosiółki, village du powiat de Siemiatycze
 Nowosiółki, village de la gmina de Dobrzyniewo Duże 
 Nowosiółki, village de la gmina de Gródek 

dans d'autres voïvodies
 Nowosiółki, village de la voïvodie de Mazovie
 Nowosiółki, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Nowosiółki, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Nowosiółki, village de la voïvodie de Poméranie